Jemaah Islamiyah () signifie communauté, association ou groupe islamique.
 Jemaah Islamiyah (Indonésie) est l'appellation médiatique et judiciaire de plusieurs groupes armés islamistes indonésiens.
 Jamaa Islamiya (Liban) est un parti politique libanais proche des Frères musulmans.
 Gamaa al-Islamiya (Égypte) est un réseau armé islamiste égyptien.
 Jamaâ Islamiya (Maroc) est une organisation islamiste marocaine à l'origine du premier parti politique islamiste du pays (Parti de la justice et du développement).